
Termin -{UAG}- ima više značenja.

 Stop kodon, element genetičkog koda
 Usmereni aciklični graf, matematička relacija